Trade Port Oost is een bedrijventerrein in Venlo-West in de Nederlandse provincie Limburg. Het terrein is gelegen in het noordoosten van de wijk Ubroek.

Trade Port concept 
In 1950 begon de geschiedenis van het industriegebied Venlo Trade Port als Groot-Boller, dat werd aangelegd op grondgebied van kasteel Boerlo. Waar Groot Boller nog vooral de ruimte gaf aan (kleinschalige) industrie, zou het Venlo Trade Port concept zich meer gaan richten op de logistieke sector. Eind jaren 80 werd het Trade Port concept ontwikkeld. Dit concept behelsde ontwikkeling van de industriële en logistieke sector in de Noord-Limburgse gemeente. Door gebruik te maken van verschillende modaliteiten wilde de gemeente bedrijven overhalen vestiging op de bedrijventerreinen te overwegen.

Locatie 
Trade Port West wordt omsloten door de A67 in het zuiden, A73 in het westen, en en de Venrayseweg in het noordoosten. Verder ligt even ten noorden de Greenportlane, die bij het veilingterrein van de veiling ZON begint.

Externe links 
 Trade Port Oost op veiligvenlo.nl
 Beeldkwaliteitsplan op website gemeente Venlo
 Bestemmingsplan Trade Port West en Oost

Bedrijventerrein in Nederland
Economie in Venlo